Джинні Перді виграла титул, перемігши у фіналі Клаудію Монтейру з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Сьюзен Маскарін (2-ге коло)
  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)
  Луча Романов (1-ше коло)
  Бетсі Нагелсен (півфінал)
  Ненсі Їрджин (1-ше коло)
  Патрісія Медрадо (1-ше коло)
  Вікі Нелсон (1-ше коло)
  Дженніфер Мундел (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1983 Pittsburgh Open Draw

Одиночний розряд